Вла́димир Вайсс () — имя и фамилия династии чехословацких и словацких футболистов: Вайсс, Владимир (1939—2018) — футболист, игрок сборной Чехословакии, серебряный призёр Олимпийских игр 1964 года;
 Вайсс, Владимир (род. 1964) — сын первого — футболист, игрок сборных Чехословакии и Словакии, ныне футбольный тренер;
 Вайсс, Владимир (род. 1989) — внук первого, сын второго — игрок клуба «Аль-Гарафа» и сборной страны.